Philipp Heineken ist der Name folgender Personen:

* Philipp Heineken (Kaufmann) (1860–1947), deutscher Kaufmann
 Philipp Heineken (Sportfunktionär) (1873–1959), deutscher Sportler und Sportfunktionär
 Philipp Cornelius Heineken (1789–1871), deutscher Mediziner
 Philipp Isaak Heineken (1724/1727–1790), deutscher Mediziner